Movente o causale – motivo che induce al compimento di un delitto
 Movente – termine araldico